Copa Latina puede referirse a:

 Copa Latina (fútbol), disputada desde 1948-49 hasta 1956-57.
 Copa Latina (hockey sobre patines), disputada desde 1956.
 Copa Latina (rugby), disputada en 1995 y 1997.
 Copa Latina (fútbol playa), disputada en Brasil desde 1998.
 Copa Latina (voleibol),  disputada en Perú desde 2009.
 Copa Latina (baloncesto)